Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Хорошево“ Ржевского района Тверской области.

Примечания